De nombreuses voies (avenues, esplanades, places, rues, ponts), ont été nommés en France et dans d'autre pays en l'honneur de Charles de Gaulle.

France

Avenues 
Avenue du Général-de-Gaulle à Antony
Avenue du Général-de-Gaulle à Bagnolet
Avenue du Général-de-Gaulle à Cayenne
avenue du Général-de-Gaulle à Châteauroux
Avenue du Général-de-Gaulle à Clamart
Avenue du Général-de-Gaulle à Déols
 Avenue du Général-de-Gaulle à Gennevilliers
Avenue du Général-de-Gaulle à Grasse
Avenue du Général-de-Gaulle à La Garenne-Colombes
Avenue du Général-de-Gaulle à Maisons-Alfort
Avenue du Général-de-Gaulle au Mans
Avenue Charles-de-Gaulle à Neuilly-sur-Seine
Avenue du Général-de-Gaulle à Perpignan
Avenue Charles-de-Gaulle à Puteaux
Avenue Charles-de-Gaulle à Rosny-sous-Bois
Avenue du Général-de-Gaulle à Saint-Malo
Avenue du Général-de-Gaulle à Saint-Nazaire
Avenue du Général-de-Gaulle à Saumur
Avenue du Général-de-Gaulle à Thiers
 Avenue du Général-de-Gaulle au Touquet-Paris-Plage
Avenue du Général-de-Gaulle à Tours
 Avenue du Général-de-Gaulle à Versailles.

Boulevards 
Boulevard du Général-De-Gaulle à Garches
Boulevard Général-De-Gaulle à Nantes
Boulevard Général-De-Gaulle à Villemomble

Esplanades 
Esplanade Charles-de-Gaulle à Arles
Esplanade Charles-de-Gaulle à Aubusson
Esplanade Charles-de-Gaulle à Bordeaux
Esplanade Charles-de-Gaulle à Montpellier
Esplanade Charles-de-Gaulle à Nanterre
Esplanade Charles-de-Gaulle à Nîmes
Esplanade Charles-de-Gaulle à Pessac
Esplanade Charles-de-Gaulle à Rennes

Places 
 Place Charles-de-Gaulle, ancienne place du château à Bayeux, où le général prononça ses deux discours de Bayeux en  et en  ;
 Place Général-de-Gaulle, anciennement place Alfred-Dusseaux, à Saint-Lô où se trouve la mairie.
 Place Charles-de-Gaulle à Béziers
 Place du Général-de-Gaulle à Gagny
 Place du Général-de-Gaulle, couramment appelée « Grand Place » à Lille 
 Place Charles-de-Gaulle, nommée place du Chenil jusqu'en 1944, à Marly-le-Roi
 Place du Général-de-Gaulle à Marseille 
 Place Charles-de-Gaulle, ancienne place de l'Étoile  à Paris 
 Place du Général-de-Gaulle au Raincy, ancien rond-point de la Station
 Place du Général-de-Gaulle, couramment appelée « place de l’Hôtel-de-Ville » à Rouen 
 Place du Général-de-Gaulle à Saint-Pierre, chef-lieu de Saint-Pierre-et-Miquelon.
 Place du Général-de-Gaulle à Metz.
 Place du Général-de-Gaulle à Nancy.
  Place Charles-de-Gaulle à Mont-de-Marsan.

Ponts 
 Pont Charles-de-Gaulle, un pont franchissant la Seine à Paris, en France ; 
 Pont Charles-de-Gaulle, un pont franchissant le Doubs à Besançon, en France ;
 Pont Charles-de-Gaulle,  un pont franchissant la Meuse à Dinant en Belgique ;
 Pont Charles-de-Gaulle,  un pont franchissant la Loire entre Blois et Vineuil en France ;

Quais 
 quai Charles-de-Gaulle à Lyon

Rues 
 Rue du Général-de-Gaulle à Alfortville.
 Rue du Général-de-Gaulle à Laval ;
 Rue du Général-de-Gaulle à Reims.
 Rue du Général-de-Gaulle à Le Faou.

Square 
 Square Charles-de-Gaulle à Toulouse.

Belgique 
Avenue du général de Gaulle à Bruxelles

Canada 
 Place Charles-de-Gaulle à Montréal, au Québec. Cet endroit est situé en face de l'hôpital Notre-Dame de Montréal ;
Pont Charles-De Gaulle, un pont franchissant la rivière des Prairies entre Repentigny et Montréal, au Québec ;

Côte d'Ivoire 
 Pont Général-de-Gaulle, un des deux ponts franchissant la lagune Ébrié à Abidjan.

Pologne 
 À Varsovie, rond-point Charles de Gaulle.

Roumanie 
 À Bucarest, place Charles-de-Gaulle

Russie 
 À Moscou, place Charles-de-Gaulle

Tchad 
 À Ndjamena, avenue Charles-de-Gaulle

République tchèque 
 À Prague, dans le quartier de Bubeneč, rue Charles De Gaulle.

Notes 

Voie nommée d'après Charles de Gaulle
Odonyme se référant à une personnalité